Ритишево (, ) — село в Сербии, в общине Вршац, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 509 жителей (по переписи населения 1991 года — 808 жителей).

Демография 
В селе Ритишево, по переписи 2002 года проживали 410 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 42,2 лет (39,4 года у мужчин и 44,8 года у женщин). В селе есть 156 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,26.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины